Ilia (periferie-district) een periferie-district in Griekenland.
Ilia (geslacht) een geslacht van krabben.
Ilia (Roemenië), een stad in Roemenië
Ilia (bisschop), orthodox-christelijk bisschop in de Verenigde Staten, levend van 1937 tot 20222